Сока́тс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний захід від Парижа, 21 км на південь від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 820 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2230,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Сокатс
 Сокатс на сайті французького Національного інституту географії
 Сокатс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сокатс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сокатс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сокатс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда